Білгородські добровольці - група людей з Білгородської області, які добровільно приєдналися до сил Ічкерії (державна освіта біля Кавказу, яке боролося за незалежність від Росії) у першій чеченській війні. До складу групи входили як місцеві жителі, і приїхали з інших регіонів Росії.

Білгородські добровольці воювали за Ічкерії період із 1994 по 1996 роки. На той час у Чечні відбувалася великомасштабна військова операція російських військ щодо придушення місцевого сепаратизму та націоналізму. Білгородські добровольці брали участь у боях, працювали разом із місцевим населенням, надавали медичну допомогу та організовували транспортування матеріальних ресурсів.

Білгородські добровольці, своєю чергою, не залишалися без реакції з боку російської держави. Декого з них розстріляли російські військові, інших затримали, а кількох змусили залишити Росію.

Примітки 

Перша російсько-чеченська війна